Die BNP Paribas Open 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Indian Wells. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 8. bis 19. März 2023 im Indian Wells Tennis Garden statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel die Polin Iga Świątek und im Doppel die Paarung Xu Yifan und Yang Zhaoxuan.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2023 fand vom 6. bis 7. März 2023 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

Tennisturnier in Indian Wells
WTA Tour 2023